Rajd Irlandii 2014 (72. Circuit of Ireland) to kolejna, siedemdziesiąta druga edycja rajdu samochodowego Rajdu Irlandii rozgrywanego w Wielkiej Brytanii. Rozgrywany był od 17 do 19 kwietnia 2014 roku. Była to czwarta runda Rajdowych Mistrzostw Europy w roku 2014. Składała się z 18 odcinków specjalnych. Do udziału w rajdzie zgłosiła się jedna polska załoga:
 

Po raz trzeci w historii tego rajdu wygrał zawodnik fiński - Esapekka Lappi. To czwarte zwycięstwo Lappiego w mistrzostwach Europy w jego ósmym starcie. Drugie miejsce ze stratą prawie dwóch minut zajął Niemiec Sepp Wiegand, a trzecie miejsce ze stratą blisko dwóch minut zajął Irlandczyk Robert Barrable. Jedyny Polak startujący w rajdzie Aleksander Zawada w klasyfikacji generalnej zajął szesnastą pozycję, a w klasie junior ERC zajął piątą pozycję. Zawada wygrał w swojej klasie - junior ERC - 16 OS. Po zakończeniu rajdu wręczono trofeum Colin McRae ERC Flat Out Trophy Chrisowi Ingramowi. Wygrał on pięć OS-ów w klasie junior ERC i prowadził po OS1, a następnie od OS3 do OS13. Niestety na trzynastym OS-ie jego samochód rolował i Chris nie był w stanie ukończyć tego rajdu.

Podczas rajdu prowadzona była oddzielna klasyfikacja ERC ASPHALT MASTERS. Zawodnicy osobno punktowani byli za przejazd każdego Os-u na asfaltowej nawierzchni. Punktowanie następuje według klucza: pierwsze miejsce - 10 pkt, drugie - 6 pkt, trzecie - 4 pkt, czwarte - 2 pkt i piąte - 1 pkt.

Punktacja ERC Asphalt Master rajdu Rajd Irlandii 2014 (pierwszych pięciu zawodników)

Punktacja ERC Asphalt Master po 2 rundach (pierwszych pięciu zawodników)

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki rajdu

Kasyfikacja po 4 rundach RME 2014 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

Dodatkowo po każdym etapie (dniu) rajdu prowadzona jest osobna klasyfikacja, w której przyznawano punkty według klucza 7-6-5-4-3-2-1 (jeżeli dany etap obejmował przynajmniej 25% długości odcinków specjalnych rajdu). Do klasyfikacji zaliczane są cztery najlepsze wyniki spośród sześciu pierwszych rajdów oraz cztery najlepsze wyniki w sześciu ostatnich rajdach w sezonie.

Przypisy

Bibliografia 
 

Irlandia
2014 w Wielkiej Brytanii
2014